Cally Monrad (1879–1950), chanteuse, actrice et poète norvégienne,
  (1888–1974), compositeur norvégien,
 Ditlev Gothard Monrad (1811–1887), homme politique danois,
  (1948- ), chercheur norvégien,
  (1866–1926), architecte norvégien,
  (1976- ), joueur de handball danois,
  (1933- ), ingénieur et entrepreneur norvégien,
  (1977- ), joueur de tennis sur table danois,
  (1894–1956), personnalité du Belize,
  (1902–1976), abbé norvégien,
  (1891–1961), homme politique américain.